Kichatna steht für:

 Kichatna Mountains, einen Gebirgszug in Alaska
 Kichatna River, einen Fluss in Alaska